Beiert ist der Name folgender Orte:

 Beiert (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg) im Rhein-Sieg-Kreis
 Beiert (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis

Siehe auch:
 Beyertt